

Новоусманово — присілок, Бурзянський район, Башкортостан
 Новоусманово — присілок, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Усманово